Svetovno prvenstvo v nogometu 2002 je bilo sedemnajsto svetovno prvenstvo v nogometu. Prvič se je odvijalo v dveh državah, Južni Koreji in Japonski. Svoj peti naslov svetovnega prvaka je osvojila brazilska reprezentanca, drugo mesto je osvojila nemška, tretje pa turška. Prvič se je na turnir uvrstila tudi slovenska reprezentanca, ki je v svoji skupini prvega kroga osvojila četrto mesto.

Prizorišča

Južna Koreja

Japonska

Postave

Rezultati

Predtekmovanje

Skupina A 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||1||0||5||2||+3||7
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||2||0||5||4||+1||5
|-
|align="left"|
|3||0||2||1||4||5||−1||2
|-
|align="left"|
|3||0||1||2||0||3||−3||1
|}

Skupina B 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||3||0||0||9||4||+5||9
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||6||6||0||4
|-
|align="left"|
|3||1||1||1||5||5||0||4
|-
|align="left"|
|3||0||0||3||2||7||−5||0
|}

Skupina C 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||3||0||0||11||3||+8||9
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||5||3||+2||4
|-
|align="left"|
|3||1||1||1||5||6||−1||4
|-
|align="left"|
|3||0||0||3||0||9||−9||0
|}

Skupina D 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||1||0||4||1||+3||7
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||5||6||−1||4
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||6||4||+2||3
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||3||7||−4||3
|}

Skupina E 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||1||0||11||1||+10||7
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||2||0||5||2||+3||5
|-
|align="left"|
|3||1||1||1||2||3||−1||4
|-
|align="left"|
|3||0||0||3||0||12||−12||0
|}

Skupina F 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||2||0||4||3||+1||5
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||2||0||2||1||+1||5
|-
|align="left"|
|3||1||1||1||2||2||0||4
|-
|align="left"|
|3||0||1||2||1||3||−2||1
|}

Skupina G 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||1||0||4||2||+2||7
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||4||3||+1||4
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||2||3||−1||3
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||2||4||−2||3
|}

Skupina H 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||1||0||5||2||+3||7
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||2||0||6||5||+1||5
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||4||4||0||3
|-
|align="left"|
|3||0||1||2||1||5||−4||1
|}

Zaključni del

Šestnajstina finala 

|

Četrtfinale 

|

Polinale

Za tretje mesto

Finale

Statistika

Strelci 
8 golov
 Ronaldo

5 golov
 Rivaldo
 Miroslav Klose

4 goli
 Jon Dahl Tomasson
 Christian Vieri
 Marc Wilmots

3 goli

 Michael Ballack
 Robbie Keane

 Pauleta
 Papa Bouba Diop
 Fernando Morientes

 Raúl
 Henrik Larsson
 İlhan Mansız

2 gola

 Ronaldinho
 Rónald Gómez
 Michael Owen
 Junichi Inamoto
 Jared Borgetti

 Nelson Cuevas
 Henri Camara
 Ahn Jung-Hwan
 Fernando Hierro

 Ümit Davala
 Hasan Şaş
 Brian McBride
 Landon Donovan

1 gol

 Gabriel Batistuta
 Hernán Crespo
 Wesley Sonck
 Peter Van Der Heyden
 Johan Walem
 Edmílson
 Júnior
 Roberto Carlos
 Samuel Eto'o
 Patrick Mboma
 Winston Parks
 Paulo Wanchope
 Mauricio Wright
 Ivica Olić
 Milan Rapaić
 Dennis Rommedahl
 Agustín Delgado
 Edison Méndez
 David Beckham
 Sol Campbell
 Rio Ferdinand
 Emile Heskey
 Oliver Bierhoff
 Marco Bode
 Carsten Jancker
 Thomas Linke
 Oliver Neuville

 Bernd Schneider
 Gary Breen
 Damien Duff
 Matt Holland
 Alessandro Del Piero
 Hiroaki Morishima
 Hidetoshi Nakata
 Takayuki Suzuki
 Hwang Sun-Hong
 Lee Eul-Yong
 Park Ji-Sung
 Seol Ki-Hyeon
 Song Chong-Gug
 Yoo Sang-Chul
 Cuauhtémoc Blanco
 Gerardo Torrado
 Julius Aghahowa
 Francisco Arce
 Jorge Campos
 Roque Santa Cruz
 Paweł Kryszałowicz
 Emmanuel Olisadebe
 Marcin Żewłakow
 Beto
 Rui Costa
 Vladimir Besčastnih

 Valerij Karpin
 Dimitrij Sičev
 Egor Titov
 Salif Diao
 Khalilou Fadiga
 Milenko Ačimovič
 Sebastjan Cimirotič
 Quinton Fortune
 Benni McCarthy
 Teboho Mokoena
 Siyabonga Nomvethe
 Lucas Radebe
 Gaizka Mendieta
 Juan Carlos Valerón
 Niclas Alexandersson
 Anders Svensson
 Raouf Bouzaiene
 Emre Belözoğlu
 Bülent Korkmaz
 Hakan Şükür
 Clint Mathis
 John O'Brien
 Diego Forlán
 Richard Morales
 Álvaro Recoba
 Darío Rodríguez

Avtogol
 Jorge Costa
 Carles Puyol
 Jeff Agoos

Postava prvenstva

Zunanje povezave 

Prvenstvo na FIFA.com 

2002
2002 v športu
Športne prireditve v Južni Koreji
Športne prireditve na Japonskem
Šport v Seulu
Daegu
Busan
Inčeon
Ulsan
Suvon
Gvangdžu
Džeondžu
Daedžeon
Seogvipo
Šport v Jokohami
Saitama
Šizuoka
Šport v Osaki
Mijagi
Oita
Nigata
Ibaraki
Kobe
Šport v Saporu